Daucus artedia är en flockblommig växtart som beskrevs av Heinrich Johann Nepomuk von Crantz. Daucus artedia ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
artedia